Щавинский — русская фамилия.

Известные носители:
 Щавинский, Борис Альфонсович (1889 — ?) — авиатор, кавалер Георгиевского оружия.
 Щавинский, Василий Александрович (1868—1924) — русский и украинский химик-технолог, искусствовед и коллекционер.
 Щавинский, Мечислав Мечиславович (род. 1915) — советский актёр оперы и кино.

См. также 
 Мельцер-Щавиньский, Генрик